Pleasant Plain désigne :

 Pleasant Plain (Iowa)
 Pleasant Plain (Ohio)

Homonymie de localités aux États-Unis